Pharaoh може означати:
 Pharaoh (відеогра) — двомірна відеогра, історичний симулятор містобудування від компанії Impression Games.
 Pharaoh (репер) — російський реп-виконавець.

Див. також
 Pharao
 Фараон